Loteria Instantânea
 Iogurte gelado
 Granizado